Die BA-CA TennisTrophy 2006 war ein Tennisturnier, welches vom 9. bis 15. Oktober 2006 in Wien stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2006 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurde in Stockholm die If Stockholm Open und in Moskau der Kremlin Cup gespielt, welche beide zur Kategorie der ATP International Series zählten, während das Turnier in Wien zur ATP International Series Gold zählte.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Kroate Ivan Ljubičić, der als Setzlistenerster seinen Titel verteidigen konnte. Im Finale schlug er mit Fernando González den Fünften der Setzliste in drei Sätzen glatt. Er gewann damit seinen sechsten Karrieretitel sowie den dritten Titel der Saison.
Im Doppel gewannen Mark Knowles und Daniel Nestor im Vorjahr, die dieses Jahr nicht erneut teilnahmen. Die an vier gesetzten Tschechen Petr Pála und Pavel Vízner setzten sich im Match-Tie-Break knapp gegen die Lokalmatadoren Julian Knowle und Jürgen Melzer durch. Für die Paarung war es der einzige gemeinsame Titel. Pála war das 6. Mal und Vízner das 12. Mal erfolgreich.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 565.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 586.250 Euro.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2006
Tennisturnier in Wien